Tops Stories è un ciclo di storie scritto da Giorgio Pezzin e disegnato da Massimo De Vita su Topolino a partire dal numero 2250. Hanno come protagonista un ricco imprenditore britannico (di cui Topolino è discendente) di nome Top de Tops. Molto appassionato di misteri, non perde occasione per indagare su essi, spesso rischiando la sua stessa vita.

Antefatto
Topolino è in compagnia di Pippo in una spiaggia e sta riposando godendosi le vacanze, quando il suo riposo viene interrotto da un notaio che gli comunica che ha ereditato un baule appartenuto al suo antenato Top de Tops. Topolino apre il baule incuriosito e al suo interno scopre alcuni oggetti senza valore e una collezione di diari, ciascuno di questi diari contiene una testimonianza diretta del suo antenato sulle avventure da lui affrontate. Topolino le legge ma è sempre più spaventato e incredulo ogni volta che ne termina una.

Elenco
 Prologo (I Classici di Walt Disney seconda serie n. 14 del 2021)
 La pietra Sbilenque (Topolino n. 2250 del 1999)
 Il flauto di Omar (Topolino n. 2258 del 1999)
 Il segreto della settima meteora (Topolino n. 2280 del 1999)
 Il popolo del mare (Topolino  n. 2294 del 1999)
 La rivincita degli Highlander (Topolino n. 2299 del 1999) + finale illustrato (I Classici di Walt Disney seconda serie n. 14 del 2021)
 La caverna di Alì Babà (Topolino n. 2329 del 2000)
 Lo scudo di Thor (Topolino n. 2359 del 2001)
 Lo spirito di Piguazul (Topolino n. 2385 del 2001)
 L'isola dei giganti (Topolino n. 2412 del 2002)
 La grotta di re Artù (Topolino n. 2423 del 2002)
 Le pergamene di Alessandria (Topolino n. 2430 del 2002)
 Il regno di sotto (Topolino n. 2436 del 2002)
 La fonte della giovinezza (Topolino n. 3428 del 2021)
Il X Klum (Topolino n. 3453 del 2022)

Le prime 12 storie sono state ristampate inoltre su 2 albi dedicati: Tops Stories - Gli enigmi di Topolino, Più Disney n. 32, ottobre 2004 e Tops Stories 2 - Gli enigmi di Topolino, Più Disney n. 33, dicembre 2004. Nel 2021 infine 4 storie sono state ristampate sul numero 14 (524) (del 10 agosto 2021) de I Classici di Walt Disney (seconda serie) intitolato Le Tops Stories l'ultimo diario. Qui troviamo il prologo inedito del ciclo e un finale illustrato della storia La rivincita degli Highlander del 1999; le 4 storie sono inoltre unite da un raccordo inedito.

Collegamenti esterni
 Tops Stories su INDUCKS

Storie a fumetti di Topolino
Archi narrativi a fumetti Disney
Massimo De Vita
Fumetti del 1999